Маутнер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Маутнер, Фриц (1849—1923) — австрийский и немецкий журналист, писатель, философ.
 Маутнер, Эдуард (1824—1889) — немецкий писатель, драматург.